El "gobio de Luther" y la "gamba ciega" son dos animales que mantienen una relación submarina, práctica y bellísima. Lamentablemente, también poco conocida.

El gobio de Luther es un pez con excelente vista, pero que carece de brazos para excavarse una solución habitacional en la dura superficie del fondo del mar. La "gamba ciega" hace honor a su nombre, y cava.

Con este panorama, gobio y gamba se alían de modo natural y efectivo. La gamba tunela una casita para los dos y el gobio la acompaña cuando sale a buscar alimento. La gamba mantiene sus antenas sobre el cuerpo de su simbionte, que le va indicando el camino. Si el pez detecta un depredador, da un golpecito de aviso a la gamba y la guía hasta la seguridad de su refugio.

Aún es desconocido el punto de encuentro de estas especies y como comienza su relación mutualista. Se especula que mientras más gambas en su compañía mantenga un gobio lucirá más atractivo para sus contrapartes femeninas.

Enlaces externos

Referencias 

 Margulis, L.; D Sagan. 1986. Origins of sex : three billion years of genetic recombination. Yale University Press, New Haven & Londres

Simbiontes
Gobio